Condren steht für:

 Condren, eine Gemeinde im französischen Département Aisne

Condren ist der Familienname folgender Personen:

 Charles de Condren (1588–1641), französischer römisch-katholischer Theologe und zweiter Generalsuperior des Französischen Oratoriums
 Tim Condren (1926–2006), britischer Stuntman